Popis pobjednika Roland Garrosa u ženskoj pojedinačnoj konkurenciji:

Roland Garros
Teniski popisi